Журена је насеље у општини Бијело Поље у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 247 становника (према попису из 1991. било је 217 становника).

Демографија 
У насељу Журена живи 179 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 33,9 година (32,3 код мушкараца и 35,8 код жена). У насељу има 58 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,26.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Бијело Поље
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори